2 miejscowości w Polsce:
 Twardowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew
 Twardowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły